

Patronyme 

 Alan Sacks (né en 1943), producteur, scénariste et réalisateur ;
 David Sacks, producteur et scénariste américain ;
 Harvey Sacks (1935-1975), sociologue américain, fondateur de l'analyse conversationnelle ;
 Jonathan Sacks (1948-2020), rabbin, professeur et lord britannique ;
 Oliver Sacks (1933-2015), médecin, neurologue et écrivain britannique.

Mathématiques 
La spirale de Sacks, créée par Robert Sacks en 1994, est une variante de la spirale d'Ulam.